Pseudocaeciliidae är en familj av insekter. Pseudocaeciliidae ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudocaeciliidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Pseudocaeciliidae